Голышкино — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Городского поселения Высоковск. Население —  чел. (). До 2006 года Голышкино входило в состав Шипулинского сельского округа.

Деревня расположена в центральной части района, в 2,5 км к северо-западу от окраины города Высоковск, на одном из истоков реки Ямуга, высота центра над уровнем моря 201 м. Ближайшие населённые пункты — примыкающее на северо-западе Колосово, Ловцово на северо-востоке и Горки на юго-востоке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение Высоковск на сайте Клинского района
  Устав городского поселения Высоковск.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин